RWZ steht für:
 Raiffeisen Warenzentrale, landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft; siehe Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main
 Rheinische Warenzentrale, die Hauptgenossenschaft der landwirtschaftlichen Genossenschaften im Rheinland
 Rheinisch-Westfälische Zeitung, ehemalige deutsche Tageszeitung
 Red Wings Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Zeitschrift Recht u. Rechnungswesen (RWZ) eine österreichische Zeitschrift

RWZ